Niemcy:
 Dürnau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Biberach
 Dürnau – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Göppingen